Ива́н Ива́нович Сафро́нов:
 Сафронов, Иван Иванович (1956—2007) — военный обозреватель газеты «Коммерсантъ».
 Сафронов, Иван Иванович (род. 1990) — журналист газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», советник главы «Роскосмоса».